Бланко, Альберто:
 Бланко, Альберто (1978) — панамский футболист.
 Бланко, Альберто (1950) — кубинский тяжелоатлет.